

События 

 Весна — курултай в долине реки Талас. Менгу-Тимур, Борак и Хайду, правители соответственно Джучиева, Чагатайского и Угедэева улусов, признают друг друга суверенными государями и заключают союз против великого хана Хубилая на случай, если он попробует оспорить их суверенитет.
 1 апреля — князь Гданьского Поморья Мстивой II принёс вассальную клятву маркграфам Бранденбурга из династии Асканиев.
 17 июня — флорентийцам удалось разгромить прогибеллински настроенных сиенцев в битве при Колле-ди-Валь-д’Эльса и взять власть в г. Сиене.
 По просьбе новгородцев хан Улуса Джучи Менгу-Тимур прислал в Новгород войско для организации похода на ливонских рыцарей, причём одной военной демонстрации у Нарвы было достаточно для заключения мира «по всей воле новгородской»[2]. В Никоновской летописи это было описано так: …князь велики Ярослав Ярославич, внук Всеволожа, посла к Володимерю собирати воинства, хотя ити на немци, а собрася сила многа, и великий баскак Володимерский Иаргаман и зять его Айдар со многими татары приидоша, и то слышавше немци устрашишася, и вострепетавше прислаша дары послы своя, и добиша челом на всеи воли его, и всех подариша, и великого баскака, и всех князей татарских и татар; зело бо бояхуся и имени Татарского. И тако всю волю сътворивше великого князя Ярослава Ярославича, и Наровы всея отступишася и полон весь возвратиша (ПСРЛ, т. X, стр. 147).
 Английский король Генрих III Плантагенет сооружает гробницу Эдуарда Исповедника в Вестминстерском аббатстве.
 Герцогство Каринтия переходит под власть Королевства Чехии.
 Переяславская епархия входит в состав Сарайской, организованной на территории Золотой Орды.
 Гуго III Лузиньян официально в ходе коронации стал королём Иерусалима.
 Николо и Маффео, отец и дядя Марко Поло, возвращаются в Европу из первого путешествия.
 Мариниды отнимают у Альмохадов Марракеш; конец династии Альмохадов.
 Тибетец Пагба по поручению Хубилая создаёт Монгольское квадратное письмо. Хубилай издаёт указ о переходе на новую письменность.
 Завершено строительство Амьенского собора

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1269 году
 Филипп д’Артуа, сеньор Конша, Нонанкура и Домфрона, сын графа Роберта II д’Артуа.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1269 году
 27 октября —Ульрих III Спанхейм, герцог Каринтии и Крайны.
 Василько Романович, волынский князь, сын Романа Мстиславича, брат Даниила Галицкого.
 Ибн-Аби Оссейбия, арабский врач.

См. также

Примечания